«Супермен 2» () — супергеройский фильм 1980 года режиссера Ричарда Лестера по сценарию Марио Пьюзо, Дэвида и Лесли Ньюманов, на основе персонажа DC Comics - Супермен. Сиквел фильма «Супермен» 1978 года. В главных ролях Джин Хэкман, Кристофер Рив, Теренс Стэмп, Нед Битти, Сара Дуглас, Марго Киддер и Джек О'Халлоран. Фильм был выпущен в Австралии и континентальной Европе 4 декабря 1980 года, и в других странах в течение 1981 года. Отдельные премьеры Супермена 2 были представлены в Megasound, высокоэффективной системе объемного звучания, похожей на Sensurround.

Единственная картина о Супермене, которую сняли два режиссёра. В этом заключалась причина конфликта между Ричардом Доннером и Ричардом Лестером. Доннер, по его утверждению, отснял 75 % фильма ещё в 1977 году, а затем был отстранен от проекта. В 1979 году Лестер доснял остальные сцены и переработал материал Доннера, однако, по мнению последнего, в финальном монтаже оставалось около 25 % отснятых им сцен. В ноябре 2006 года на DVD вышел фильм «Супермен 2: Версия Ричарда Доннера».

Сюжет 
Однажды Супермен спасал Париж от банды террористов, собиравшихся взорвать ядерную бомбу на Эйфелевой башне, и не нашёл ничего лучшего, как забросить бомбу в космос, где та и взорвалась. Благодаря этому трое космических негодяев вырвались на свободу и начали вредить. Сначала они жестоко расправились с американскими астронавтами на луне, затем прилетели на землю и захватили небольшой американский городок, а затем прибыли в Вашингтон и захватили в плен президента США. Супермен об этом ничего не знал, так как его подруга Лоис Лейн раскрыла его тайну, что он и Кларк Кент — одно лицо. Ради её любви Супермен отказался было от своей силы, но узнав о событиях, творящихся в мире, он снова надевает свой плащ. Но у негодяев есть союзник на земле — заклятый враг Супермена Лекс Лютор, который знает его слабые места. Лекс Лютор рассказывает Зоду, что Супермен является сыном Джор Эла, которому Зод хочет отомстить за своё заточение в космической тюрьме. Для этого Зод, Урса и Нон врываются в "Дэйли Пленет", где вскоре появляется Супермен. В городе начинается битва между Суперменом и тремя злодеями с такой же суперсилой. Вскоре Зод решает взять в заложницы Лоис Лейн и полететь на север к тайному убежищу Супермена. После прибытия в ледяное убежище там появляется Супермен, и, чтобы спасти Лоис, он решает обмануть злодеев, сделав вид, что он отказался от своих сил. Но вместо него силы были отняты у Зода, Урсы и Нона, и благодаря этому Супермен их побеждает. Лекс Лютор снова проигрывает, а Лоис Лейн остаётся с Кларком.

В ролях

История производства

Первоначальное производство 
Основная съёмка обоих фильмов Супермена началась 28 марта 1977 года в студии «Пайнвуд» для сцен Криптона, но к маю 1977 года производство было запущено на две недели позже графика. Сообщалось, что у Доннера возникли напряженные отношения с Александром и Ильёй Салкиндами и Пьером Спенглером в связи с растущим производственным бюджетом и графиком производства. Доннер ответил, утверждая, что ему никогда не давали бюджет. В июле 1977 года Ричард Лестер, который ранее руководил съёмками «Трех мушкетёров» (1973) и «Четырех мушкетёров» (1974) для Салкиндов, присоединился к проекту в качестве некредитованного ассоциированного продюсера и посредника по Супермену, чтобы стать посредником в отношениях между Доннером и Салкиндами, который больше не разговаривал. До этого Лестер выиграл судебный процесс против Салкиндов за деньги, все еще принадлежавшие ему от создания фильмов, но активы находились в законных путях на Багамах. Затем Салкинды предложили ему компенсацию, если он будет помогать в фильмах о Супермене, в которых Лестер стал вторым директором подразделения, где он и Доннер создали эффективное партнерство. К октябрю 1977 года Джин Хэкман, Нед Битти и Валери Перрин закончили свои сцены, так как все они были на контракте, чтобы закончить обе картины. Тем не менее, за несколько месяцев до окончания съемок Сэлкинды прекратили съемку «Супермена 2» и сосредоточился на том, чтобы закончить «Супермена», к которому Доннер уже выполнил 75% сиквела. Во время паузы в съемках Salkinds договорились о заключении соглашения с Warner Bros. о передаче пика в студии, предоставляя права на зарубежное распространение и телевизионные трансляции в обмен на дополнительное финансирование.

Награды и номинации 

В 1982 году фильм получил премию «Сатурн» как лучшая научно-фантастическая картина. Кроме того, он был номинирован на эту премию в трех категориях:
 Лучшая мужская роль — Кристофер Рив
 Лучшая женская роль — Марго Киддер
 Лучшая оригинальная музыка — Кен Торн

Продолжения 
В 1983 году вышел третий фильм о Супермене, а в 1987 году вышел четвёртый фильм с Кристофером Ривом в главной роли.
В 2006 году вышел фильм «Возвращение Супермена» с Брендоном Рутом в главной роли, который является альтернативным продолжением первых двух фильмов франшизы, игнорируя третий и четвёртый фильмы.

Примечания

Литература

Ссылки 

 «Супермен 2» на сайте TCM Movie Database
 Рецензии на фильм 
 Movie Reviews (Christopher Reeve Homepage) — Superman II

Супермен (серия фильмов, 1978)
Фильмы Великобритании 1980 года
Фильмы США 1980 года
Фантастические фильмы 1980 года
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы-боевики США
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы-сиквелы
Фильмы по сценариям Марио Пьюзо
Фильмы Ричарда Лестера
Фильмы Ричарда Доннера
Фильмы о вторжении пришельцев
Ниагарский водопад в культуре и искусстве
Фильмы, спродюсированные Пьером Спенглером
Фильмы по сценариям Дэвида Ньюмана
Фильмы по сценариям Лесли Ньюман